Gaditano puede referirse a:

La persona natural de la ciudad de Cádiz, Andalucía, España.
Gentilicio de la persona nacida en la provincia de Cádiz, Andalucía, España.